

Persone 

 Benigno Asunción Ferreira (1846-1920), giurista e politico paraguaiano, presidente del Paraguay dal 1906 al 1908
 David Ferreira (David Arturo Ferreira Rico, 1979), calciatore colombiano
 Evanílson Aparecido Ferreira noto come Evanílson (1975), calciatore brasiliano
 Jesualdo Ferreira (1946), allenatore di calcio portoghese
 José Marcelo Ferreira noto come Zé Maria (1973), calciatore brasiliano
 Luiz Carlos Ferreira detto Luizinho (1958), calciatore brasiliano
 Manuel Ferreira (1905-1983), calciatore argentino
 Nolberto Albino Ferreira (1974), calciatore peruviano
 Paulo Ferreira (Paulo Renato Rebocho Ferreira, 1979), ex calciatore portoghese
 Rolando Ferreira jr. (1964), ex cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Vergílio Ferreira (1916-1996), scrittore portoghese
 Wayne Richard Ferreira (1971), tennista sudafricano

 José Ribamar Ferreira de Araújo Costa detto José Sarney (1930), uomo politico brasiliano e presidente del Brasile dal 1985 al 1990
 Laurence Ferreira Barbosa (1958), regista e sceneggiatrice francese
 Bruno Ferreira Bonfim noto come Dentinho (1989),  calciatore brasiliano
 Ernesto Paulo Ferreira Calainho noto come Ernesto Paulo (1954), allenatore di calcio brasiliano
 Edimo Ferreira Campos noto come Edinho (1983), calciatore brasiliano
 Sílvio César Ferreira da Costa detto Silvio (1965), calciatore brasiliano
 Emerson Ferreira da Rosa noto come Emerson (1976), calciatore brasiliano
 Frederico Ferreira Silva (1995), tennista portoghese
 Lucimar Ferreira da Silva noto come Lúcio (1978), calciatore brasiliano
 Reginaldo Ferreira da Silva (1983), calciatore brasiliano
 Virgulino Ferreira da Silva detto Lampeão, Serra Talhada, 4/6/1898 – Poço Redondo, 28/7/1938, cangaceiro brasiliano
 Márcio Rafael Ferreira de Souza noto come Rafinha (1985), calciatore brasiliano
 Luis Manuel Ferreira Delgado noto come Luís Delgado (1972), calciatore angolano
 Américo Ferreira dos Santos Silva (1829-1899), cardinale portoghese
 José Ferreira Franco noto come Zequinha (1934), calciatore brasiliano
 José Ferreira Neto (1966), calciatore brasiliano
 Adriano Ferreira Pinto (1979), calciatore brasiliano
 Raimundo Ferreira Ramos Júnior noto come Júnior Baiano (1970), calciatore brasiliano

 Ariclenes da Silva Ferreira (1985), calciatore brasiliano
 Edílson da Silva Ferreira noto come Edílson (1971), calciatore brasiliano
 Eusébio da Silva Ferreira noto come Eusébio (1942), calciatore portoghese
 José Leandro de Souza Ferreira detto Leandro (1959), calciatore brasiliano
 Luis De Souza Ferreira (1908-2008), calciatore peruviano
 André Luís dos Santos Ferreira detto André Luís (1959), calciatore brasiliano
 Julio Valentín González Ferreira (1981), calciatore paraguaiano
 Reginaldo Paes Leme Ferreira detto Régis (1965), calciatore brasiliano
 Képler Laveran Lima Ferreira noto come Pepe (1983), calciatore brasiliano naturalizzato portoghese
 Alexandre Rosa Ferreira (1975), giocatore brasiliano di calcio a 5  naturalizzato spagnolo
 Vítor Machado Ferreira noto come Vitinha (2000), calciatore portoghese

Geografia

Brasile
 Ferreira Gomes, comune dello Stato dell'Amapá
 Leandro Ferreira, comune dello Stato dell'Minas Gerais
 Muniz Ferreira, comune dello Stato di Bahia
 Pires Ferreira, comune dello Stato dell'Ceará
 Porto Ferreira, città dello stato di San Paolo

Portogallo
Ferreira – freguesia di Macedo de Cavaleiros
Ferreira – freguesia di Paços de Ferreira
Ferreira – freguesia di Paredes de Coura
Ferreira-a-Nova – freguesia di Figueira da Foz
Ferreira de Aves – freguesia di Sátão
 Ferreira do Alentejo, municipio portoghese del distretto di Beja 
Ferreira do Alentejo – freguesia di Ferreira do Alentejo
 Ferreira do Zêzere, municipio portoghese del distretto di Santarém
Ferreira do Zêzere – freguesia di Ferreira do Zêzere
 Paços de Ferreira, municipio portoghese del distretto di Porto

Spagna
 Ferreira, comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia

Altro 
 FC Paços de Ferreira o Paços Ferreira, società calcistica portoghese